New Auburn désigne :

 New Auburn (Minnesota)
 New Auburn (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis